Il singolare del torneo di tennis Magdeburg Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Burgsmüller che ha battuto in finale Andrei Pavel 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Radomír Vašek (primo turno)
 Andrei Pavel (finale)
 Rainer Schüttler (secondo turno)

 Christian Vinck (semifinali)
 Diego Nargiso (secondo turno)
 Assente
 Dirk Dier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 1998